Anglards kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Anglards-de-Salers, departementet Cantal i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Anglards-de-Saint-Flour, departementet Cantal i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Anglards, Rouffiac, by i Rouffiac kommun, departementet Cantal i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar